Cuitlacoche o huitlacoche (del náhuatl cuitlatl ‘excremento’) puede hacer referencia:
 al hongo comestible Ustilago maydis, parásito del maíz.
 a las aves norteamericanas del género Toxostoma, de la familia Mimidae;